Санта Лилија има више значења:

 Санта Лилија (Тенабо), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Лилија (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лилија (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Санта Лилија (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лилија (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику